

Босилково () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Босилково () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Баніте.